The Shorts (англ. «шорты») — ансамбль начала-середины 80-х, состоявший из четырёх голландских подростков.

Группа была создана в 1977 году композитором Эдди де Хером и сначала называлась «De Bliksemafleiders». В неё входили:

 Ханс ван Вонделен (Hans van Vondelen) (вокал, гитара);
 Эрик де Вилдт (Erik de Wildt) (клавишные);
 Ханс Стоккерманс (Hans Stokkermans) (бас-гитара);
 Петер Везенбек (Peter Wezenbeek) (ударные).

Известным ансамбль стал благодаря хиту «Comment ça va», исполненному в 1983 году. Музыку и исходный текст (на голландском) к нему написал Эдди де Хер. В Нидерландах песня попала на вершину хит-парада, в ФРГ достигла 5-й строчки. В СССР песню перепел  певец Сергей Минаев: "Летит сова".

The Shorts исполнили также несколько других песен, которые, однако, не стали хитами. Многие композиции были записаны по-голландски. Группа распалась в 1987 году..

Дискография 
 Don’t Wanna Do It (1981)
 Comment Ça Va (1983)

Ссылки 
 Hans Stokkermans' blog
 «Comment ça va» на YouTube
 «Comment ça va» — английский текст песни
 Biografie van The Shorts bij het Nationaal Pop Instituut 

Музыкальные коллективы Нидерландов